Кокс — многозначное понятие.

Вещество 
Кокс (от  и ) — название ряда веществ, получаемых промышленным способом. Это слово входит в состав нескольких составных терминов.
 Каменноугольный кокс — твёрдый пористый продукт серого (нейтрального) цвета, получаемый коксованием каменного угля.
 Нефтяной кокс — твёрдый остаток вторичной переработки нефти или нефтепродуктов.
 Пековый кокс (электродный) — богатый углеродом твёрдый остаток, получаемый при разложении каменноугольного пека.
 Торфяной кокс — твёрдый продукт термического разложения торфа.
 Полукокс — переработанное твёрдое топливо (каменный, бурый уголь и антрацит, сланец, торф), нагретое без доступа кислорода при температуре вдвое ниже, чем температура коксования.

Носители фамилии 
Кокс — английская (, ), ирландская и французская () фамилия. Первое упоминание фамилии Cox в современном написании встречается 18 октября 1556 года, когда некая Алисеа Кокс вышла замуж за некоего Баркрейва Уэстдропа в церкви Сент-Мартин-ин-зе-Филдс. Известные носители:

 Кокс, Алан (род. 1968) — английский программист.
 Кокс, Алан (род. 1970) — английский актёр.
 Кокс, Билли (род. 1939) — американский бас-гитарист.
 
 Кокс, Бриттени (род. 1994) — австралийская фристайлистка, чемпионка мира.
 Кокс, Генри Октавиус (1811—1881) — английский библиотекарь.
 Кокс, Гонзалес (1614—1684) — фламандский живописец.
 Кокс, Грег (род. 1959) — американский писатель-фантаст.
 Кокс, Грейс Виктория (род. 1995) — американская актриса кино и телевидения.
 Кокс, Дебора (род. 1974) — канадско-американская ритм-энд-блюз и соул певица, автор песен и актриса.
 Кокс, Джей (род. 1944) — американский кинокритик и сценарист.
 Кокс, Джейден (род. 1995) — американский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Кокс, Джейкоб (1810—1892) — американский художник-пейзажист.
 Кокс, Джейкоб Долсон (1828—1900) — американский политический деятель.
 Кокс, Джеймс (1723—1800) — лондонский ювелир, золотых дел мастер, изобретатель.
 Кокс, Джеймс Миддлтон (1870—1957) — американский политик, губернатор штата Огайо, кандидат в президенты США на выборах 1920 года.
 Кокс, Джессика (род. 1983) — первый в истории человек без рук, ставшая пилотом самолёта и получившая чёрный пояс по тхэквондо.
 Кокс, Джеффри (род. 1960) — британский политик.
 Кокс, Джо (1974—2016) — британский политик.
 Кокс, Джон (род. 1935) — американский оперный режиссёр.
 Кокс, Джон Эдмунд (1812—1890) — английский богослов.
 Кокс, Джордж Уильям (1827—1902) — английский историк.
 Кокс, Джули (род. 1973) — английская актриса.
 
 Кокс, Карл (род. 1962) — английский музыкант и диджей.
 Кокс, Каролина (род. 1937) — британский политик.
 Кокс, Кеньон (1856—1919) — американский художник, писатель и педагог.
 Кокс, Кортни (род. 1964) — американская актриса.
 Кокс, Кристина (род. 1971) — канадская актриса.
 Кокс, Лаверна (род. 1972) — американская актриса, телевизионный продюсер и адвокат.
 Кокс, Лайонел (1930—2010) — австралийский трековый велогонщик, олимпийский чемпион Игр в Хельсинки (1952).
 Кокс, Лара (род. 1978) — австралийская актриса.
 Кокс, Лилиан (1907—2018) — американская долгожительница.
 Кокс, Линн (род. 1957) — американская пловчиха, писательница.
 Кокс, Лора (более известна как Саммер Бриэль; род. 1987) — американская порноактриса.
 Кокс, Лорен (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Кокс, Луиза (1865—1945) — американская художница.
 Кокс, Марша (род. 1983) — южноафриканская хоккеистка на траве.
 Кокс, Мекиа (род. 1981) — американская актриса и танцовщица.
 Кокс, Микаэла (род. 1986) — новозеландская баскетболистка.
 Кокс, Натан (род. 1971) — наиболее известен как режиссёр музыкальных видео.
 Кокс, Никки (род. 1978) — американская актриса и танцовщица.
 Кокс, Палмер (1840—1924) — канадский художник-карикатурист.
 Кокс, Перси Захария (1864—1937) — генерал-майор Британской Индийской армии, колониальный администратор.
 Кокс, Пэт (род. 1952) — ирландский политик.
 Кокс, Ричард (более известен как Дик Сарджент; 1930—1994) — американский актёр.
 Кокс, Ронни (род. 1938) — американский актёр.
 Кокс, Рохани (род. 1980) — австралийская баскетболистка.
 Кокс, Саймон (род. 1987) — ирландский футболист, игрок клуба «Ноттингем Форест» и сборной Ирландии.
 Кокс, Сара (род. 1974) — английская журналистка, телеведущая и актриса.
 Кокс, Спенсер (род. 1975) — американский политик, губернатор штата Юта.
 Кокс, Стелла (род. 1990) — итальянская и британская порноактриса.
 Кокс, Тед (1955—2020) — американский бейсболист.
 Кокс, Томас (1912—1939) — ирландский шахматист.
 Кокс, Тони (род. 1958) — американский актёр.
 
 Кокс, Уолли (1924—1973) — американский актёр телевидения и озвучивания.
 Кокс, Фредди (1920—1973) — английский футболист и футбольный тренер.
 Кокс, Харви (род. 1929) — американский теолог.
 Кокс, Чарли (род. 1982) — английский актёр театра и кино.
 Кокс, Шон (род. 1974) — барбадосский боксёр.
 Кокс, Элисон (род. 1979) — американская гребчиха.
 Кокс, Энтони Беркли (более известен как Энтони Беркли; 1893—1971) — английский писатель, автор психологических детективов.

 Составные фамилии
 Кокс-Вуд, Аннемари Йозефина (род. 1966) — голландская и австралийская гребчиха-байдарочница.
 Кокс Майлз, Кэтрин (1890—1984) — американский психолог.

Топонимы 
 Кокс — коммуна во Франции.
 Кокс — река в Австралии.

Компании 
 «Кокс» — российская металлургическая компания.
  — американская компания, специализирующаяся на кабельном телевидении и прочих телекоммуникациях.

Сленг 
 Кокаин — наркотик
 Коаксиальный кабель ()

См. также 
 
 
 «Алтай-кокс»
  (латиницей)

Примечания